Rolf Röpke ist der Name folgender Personen:

* Rolf Röpke (Fußballspieler) (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Rolf Röpke (Hörfunkmoderator) (* 1941), deutscher Hörfunkmoderator